Pace (en italien : paix) peut désigner :

Patronyme 

 Agostino Pace scénographe de théâtre et décorateur de cinéma
 Biagio Pace (1899–1955), archéologue classique italien
 Bruno Pace (* 1943), joueur et arbitre italien de football 
 Camillo Pace (1862-1948), pasteur chrétien italien
 Carlo Pace (* 1978), joueur luxembourgeois de football 
 José Carlos Pace (* 1944–1977), pilote automobile brésilien   
 Darrell Pace (* 1956), archer américain
 Derek Pace (1932–1989), joueur anglais de football 
 Frank Pace junior (1912–1988), attaché du gouvernement américain
 Franco Pace (* 1942), photographe italien de yachting  et yacht
 Jamie Pace (* 1977), joueur maltais de football 
 Jim Pace (1961-2020), pilote automobile américain
 José Carlos Pace (1944-1977), pilote automobile brésilien de Formule 1 ;
 Joseph Pace (né en 1959), peintre, sculpteur et philosophe italien
 Kate Pace (* 1969), skieuse alpine canadienne ;
 Lee Pace (* 1979), acteur américain
 Lee-Anne Pace (*1981), golfeuse sud-africaine
 Peter Pace (* 1945), général américain et  du Joint Chiefs of Staff
 Paolo Pace (* 1909), porte-parole du parlement de Malte
 Roberto Pace, entomologiste ;
 Samuele Pace (né en 1980), joueur italien de rugby à XV.
 Steven Pace (* 1983), joueur australien de football 
 Thom Pace (* 1949), musicien américain de country

Nom composé
 Noelle Pikus-Pace (née en 1982), skeletoneuse américaine.

Personnage de fiction
 Charlie Pace, personnage fictif du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus, interprété par l'acteur Dominic Monaghan.

Toponyme
 Pace, ville de Floride ;
 Pace, ville du Mississippi ;
 Pace del Mela, commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile en Italie ;
 Borgo Pace, commune italienne de la province de Pesaro et d'Urbino dans la région des Marches.
 Pace, village polonais dans la voïvodie de Podlachie.

Divers
 L’université Pace, université privée américaine ;
 Fondation PACE (fonds de dotation) : éducation à la paix. 
 L'autodromo José Carlos Pace, circuit de compétition automobile ;
 Pace, une société de bus de Chicago.
Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais